Areuh est le huitième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Bâilleur de fond
 Le docteur Médard aide un homme qui bâille sans arrêt.
 Cyber problème
 Le docteur Médard et le docteur Pinchart expliquent au docteur Bette l'importance de la technologie.
 Mâle de l'air
 Le docteur Médard aide un commandant de bord.
  Petit vachottier !
 Le docteur Médard soigne un homme convaincu d'avoir mangé de la vache folle.
  Nécro-logis
 Le docteur Médard reçoit une femme dont le mari est tombé amoureux d'une tombe.
 Voix de fait 
 Le docteur Médard se rend au domicile d'une femme dont le mari entend apparemment des voix.
  Par le bout du nez 
 Le docteur Médard reçoit un homme qui se fait contrôler par une poupée de chiffon.
 Dilemme 
 Le docteur Médard tente de soigner un alcoolique.
 Dès le berceau 
 Le docteur Médard et le docteur Pinchart discutent avec un confrère spécialisé en psychologie pédiatrique.
  Á la fin des faims 
 Le docteur Pinchart soigne un anorexique.
  Photomanie
 Le docteur Médard soigne un homme narcissique.
  Ça passe ou ça casse 
 Le docteur Médard soigne un homme qui pense pouvoir traverser les murs.
  Santé d'enfer 
 Un homme souffre d'hypocondrie.
  Vécéssitudes
 Le docteur Médard soigne un patient qui est atteint de claustrophobie.
  Simulateur cardiaque
 Le docteur Médard soigne un homme qui simule des problèmes physiques.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2000